Pardon My French — второй студийный альбом французской поп-панк группы Chunk! No, Captain Chunk!, вышел 30 апреля 2013 года на лейбле Fearless Records. Продюсером альбома является Джо Стёрджис (Joey Sturgis), известный металкор продюсер. Группа показала обложку альбома, объявила трек-лист и дату выхода 11 марта 2013 года.

Список композиций

Участники записи 
Chunk! No, Captain Chunk!
Bertrand Poncet - Ведущий вокал
Paul Wilson - Ритм-гитара, бэк-вокал
Éric Poncet - Соло-гитара
Mathias Rigal - Бас-гитара
Jonathan Donnaes - Ударные

Production
Joey Sturgis - Звукозапись
Nick Scott - Инжиниринг
Jeff Dunne - Барабанное редактирование

Примечания 

Альбомы поп-панка
Альбомы на английском языке
Альбомы 2013 года
Альбомы Fearless Records